Naselja u Hrvatskoj:
 Rosulje (Hrvatska Kostajnica), gradsko naselje Hrvatske Kostajnice

Naselja u BiH:
 Rosulje (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka
 Rosulje (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Rosulje (Pale, BiH), naselje u općini Pale
 Rosulje (Tešanj, BiH), naselje u općini Tešanj
 Rosulje (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje